Константин Иванов Мишайков, наричан още Пателейшев или д-р Патейли, е виден български лекар и общественик, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в 1807 година в леринското село Пътеле, днес Агиос Пантелеймонас, Гърция. Произхожда от големия български род Мишайкови. По-малък брат е на епископ Панарет Пловдивски (Петър Мишайков). Учи в Битоля и Атина и завършва медицина в Пиза, Италия заедно със Стоян Чомаков. След завършването си в продължение на 30 години работи като градски лекар в Битоля. Заедно с Димитър Робев и други оглавява българската просветна и църковна борба с гърцизма в Битоля. Мишайков е сред инициаторите за изграждането на българската община и откриването на български училища в града между 1863-1865 година. Подарява на българската община място за църквата „Рождество Богородично“ и училище. Със собствени средства построява параклис.

По време на Сръбско-турската война в 1876 година е принуден от властите да напусне града. Заселва се в Пловдив при брат си. Преди смъртта си завещава на българите в Битоля имотите си на стойност над 25 000 златни лева. Умира на 16 септември 1880 година в Пловдив.

Симеон Радев пише в своите „Ранни спомени“ за Мишайков:

Родословие

Бележки 

Български лекари от Македония
Родени в Пътеле
Мишайкови
Починали в Пловдив
Български общественици от Македония
Български имигранти от Македония в Пловдив
Членове на Битолската българска община